Медаль за Ватерлоо — британская медаль, которой награждались все офицеры, унтер-офицеры и солдаты британской армии (включая военнослужащих Королевского Германского легиона, КГЛ), которые участвовали в одном или нескольких из следующих сражений: битва при Линьи (16 июня 1815 года), битва при Катр-Бра (16 июня 1815 года) и битва при Ватерлоо (18 июня 1815 года).

История 
После победы в Ватерлоо палата общин проголосовала за то, чтобы учредить медаль для всех, кто участвовал в кампании. Поддержку оказал Герцог Веллингтон, который 28 июня 1815 года написал герцогу Йоркскому с предложением:

17 сентября 1815 года герцог Веллингтон написал министру обороны:

23 апреля 1816 года в газете The London Gazette было объявлено, что принц-регент рад объявить, что от имени и по поручению Его Величества учреждена медаль за Ватерлоо, которой будут награждены все офицеры, унтер-офицеры и солдаты британская армия (включая членов Королевского Германского легиона, КГЛ), которые участвовали в одном или нескольких из следующих сражений: Линьи (16 июня 1815 года), Катр-Бра (16 июня 1815 года) и Ватерлоо (18 июня 1815 года). Каждому солдату также было дополнительно начислено два годы службы и соответствующая оплата для учёта старшинства и начисления пенсии, и их называли «Люди Ватерлоо» ().

Это была первая медаль, выданная британским правительством всем солдатам, участвовавшим в боях.  выдавалась и за более ранние сражения, но она была выпущена только в 1848 году. Медаль за Ватерлоо была также первой медалью, вручаемой ближайшим родственникам погибших в бою.

Во времена учреждения этой медали, когда подобный демократизм ещё далеко не был нормой, она была очень популярна среди её получателей, хотя ветераны Пиренейской войны, возможно, чувствовали разочарование из-за того, что те, кто присутствовал только в Ватерлоо — а многие из них были новобранцами — получили такое публичное признание своих достижений. В то же время те, кто испытал тяготы и лишения всей войны, не имели никакого признания их заслуг, кроме тринадцати благодарностей от парламента.

Число награждённых 

Всего было выпущено  медалей, не все из которых были вручены. Около  были вручены кавалерии;  гвардейской пехоте;  пехотным линейным полкам;  артиллеристам и  солдатам КГЛ. Вместе со штабными служащими, сапёрами и минёрами и восемью ротами солдат, связанных с логистикой (), было награждено в общей сложности около  человек.

Внешний вид 
Медаль изготовлена из серебра и имеет диаметр . Разработка эскиза медали была поручена , недавно назначенному главным гравёром Королевского монетного двора. Первоначально предполагалось делать медали из бронзы, но позже было принято решение чеканить их из чистого серебра. Дизайн медали был следующим:

 Аверс: изображение принца-регента, расположенное слева, с надписью «GEORGE P. REGENT».

 Реверс: фигура Победы, сидящая на постаменте со словами «WELLINGTON» вверху, «WATERLOO» и датой «18 июня 1815 года» внизу. Дизайн основывался на древнегреческой монете из Элиды, которая сейчас находится в коллекции Британского музея.

 Подвеска: лента проходит через большое железное кольцо вверху медали, прикреплённое к медали с помощью стального зажима. Многие получатели заменяли его более богато украшенной серебряной подвеской.

 Лента:  шириной малинового цвета с тёмно-синими краями, каждый приблизительно  шириной. Эта «военная лента» также использовалась для золотой армейской медали, а затем для . Медали не была приспособлена для орденской планки; она постоянно носилась на форме.

Это была первая медаль, на которой по краю были выбиты звание, имя и полк получателя. Машина для нанесения имён была разработана и изготовлена двумя работниками Королевского монетного двора, Томасом Джеромом и Чарльзом Харрисоном. Она впечатывала, довольно глубоко, заглавные буквы с засечками с промежутком с обоих концов, заполненным звёздами.

Дизайн медали, включая размер, металл и именную надпись, стал образцом для большинства будущих британских медалей, вручаемых за участие в кампаниях.

Другие медали за Ватерлоо 
Семь стран-участниц Седьмой коалиции учредили медали для своих солдат, которые принимали участие в кампании:

 Данная медаль для британских солдат и КГЛ
 
 
 
  Нидерландов, 1813—1815 гг. (), учреждён в 1865 г.
  ()
 Медаль герцогства Саксен-Гота-Альтенбург, 1814—15

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Медаль за Ватерлоо, веб-сайт музея Королевского полка
 Британские полки, участвовавшие в битве при Ватерлоо, сайте Royal Armories
Битва при Ватерлоо